Ludwig Müller peut désigner :
 Ludwig Müller (1941-2021), un footballeur allemand ;
 Ludwig Müller (1892-1972),  un General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Ludwig Müller (1883-1945), un religieux allemand allié au nazisme.